Paxtakor bezeichnet:

Paxtakor (Stadt), Stadt in Usbekistan
Paxtakor (Bezirk), Verwaltungseinheit in Usbekistan
Pakhtakor Tashkent, usbekischer Fußballverein